O termo Casa dos Arcos pode designar os seguintes edifícios:

Em Portugal 
 Edifício da antiga Capitania do Porto de Aveiro, Casa dos Arcos ou Escola de Desenho Industrial Fernando Caldeira, Vera Cruz, Aveiro, distrito de Aveiro.
 Casa dos Arcos ou Palácio Matos Azambuja, Vila Viçosa, distrito de Évora.
 Casa dos Arcos, em Rio de Galinhas, Marco de Canaveses, distrito do Porto.
 Casa dos Arcos, em Santa Comba Dão, distrito de Viseu.
 Casa de Camões ou Casa dos Arcos, Constância, distrito de Santarém.
 Casa de João Velho ou Casa dos Arcos, Santa Maria Maior (Viana do Castelo), Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo.
 Casa dos Arcos na Rua de Santa Columba, Santa Comba Dão, Santa Comba Dão, distrito de Viseu.

com nome similar:
 Casa do Arco ou Solar dos Morgados (construções adjacentes e pátio), Valpaços, Valpaços, distrito de Vila Real.
 Casa do Arco do Bispo ou Casa do Arco da Péla, Castelo Branco, Castelo Branco, distrito de Castelo Branco.
 Casa do Arco ou Casa dos Magalhães Mexias, Vilarinho, Lousã, distrito de Coimbra.

Desambiguação